Зои Джейкс () — танцовщица и одна из основателей американской музыкальной группы Beats Antique.

Карьера 
Джейкс начала танцевать танец живота в 2000 году, но практиковала другие формы танца, включая джаз и балет, за десять лет до этого. Она известна её собственным особым стилем трайбл фьюжн. Она была членом Suhaila dance company и четыре года спустя, в 2005 году, она начала танцевать и гастролировать с Беллиданс Суперстар. В 2007 году она была номинирована на лучшую интерпретации Artist by Zaghareets Magazine . Она выступала на фестивалях Coachella, Lollapalooza, и Bonnaroo и гастролировала с Yard Dogs Road Show и Extra Action Marching Band

Фильмы 

 30 Days to Vegas (2009)
 Cat Skillz (2012)
 Triptych: Dust, Blood, and Water (2019)

Примечания 

Родившиеся в 1981 году
Википедия:Биографии современников
Исполнительницы танца живота